Con l'espressione boom economico si indica un periodo di forte crescita economica che interessa o ha interessato un particolare Stato o territorio.

Nel secondo dopoguerra avvennero in svariati paesi industrializzati boom economici. Le cause variano a seconda delle analisi degli studiosi. Gli economisti sono concordi almeno sul fatto che una crescita economica del 3-4 per cento annuo sia da considerare del tutto anomala e non duratura nel lungo periodo.

Esempi storici:

Boom economico giapponese – periodo di forte crescita economica che interessò il Giappone tra gli anni 1950 e anni 1960;
Boom economico greco – periodo di forte crescita economica e sociale attraversato dalla Grecia dal 1950 al 1973.
Boom economico italiano – periodo di forte crescita economica che interessò l'Italia tra gli anni 1950 e anni 1960;
Wirtschaftswunder – periodo durante si registrò la ricostruzione economica della Germania Ovest e dell'Austria dopo la fine della seconda guerra mondiale.

Note